Prades kan syfta på:
 Prades, Ardèche
 Prades, Ariège
 Prades, Haute-Loire
 Prades, Pyrénées-Orientales
 Prades, Tarn
 Prades (kommun) – en kommun i Spanien